Jean Massin ist der Name folgender Personen:

* Jean Massin (Komponist) (genannt Turina; 1793–nach 1823), französischer Komponist
 Jean Massin (Historiker) (1917–1986), französischer Musikwissenschaftler und Historiker